Mesnager est un nom de famille notamment porté par :

Augustin Mesnager (1862-1933), ingénieur des Ponts et Chaussées ;
Jean-François-Julien Mesnager (1783-1864), architecte français ;
Jérôme Mesnager (1961- ), peintre français ;
Nicolas Mesnager (1658-1714), diplomate français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme